Gruftkirche bezeichnet
 allgemein eine Krypta in einer Kirche,
 die Berliner Denkmalskirche